Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Rohan Bopanna a Ajsám Kúreší, jehož členové nestartovali společně. Oba se se po boku svých akuálních spoluhráčů střetli ve finálovém duelu.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený indicko-kanadský pár Rohan Bopanna a Daniel Nestor, který ve finále zdolal pákistánsko-srbdkou dvojici Ajsám Kúreší a Nenad Zimonjić výsledkem 6–4 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů.

Švýcarský daviscupový reprezentant Michael Lammer nastoupil v páru s Federerem. Po prohře v prvním kole ukončil ve 32 letech profesionální kariéru.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Vasek Pospisil /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  'Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dubai Tennis Championships 2015